Идлиб может означать:

 Идлиб — город на северо-западе Сирии.
 Идлиб — одна из 14 мухафаз на северо-западе Сирии.
 Идлиб — район (минтака) мухафазы Идлиб.

См. также 
 Бои за Идлиб